Пилото има више значења:

 Пилото, Гранха (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пилото, Коралито де Пилото (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику